Gamma Fornacis pode se referir a:
Gamma1 Fornacis
Gamma2 Fornacis